Friedrich Erbprinz von Baden-Durlach (* 7. Oktober 1703 in Stuttgart; † 26. März 1732 in Karlsruhe) starb vor seinem Vater und kam deshalb nie zur Regierung in Durlach. Er war der Vater des späteren Großherzogs Karl Friedrich.

Leben 
Friedrich war der zweite Sohn von Markgraf Karl III. Wilhelm von Baden-Durlach (1679–1738) und der Magdalena Wilhelmine von Württemberg (1677–1742), der Tochter des Herzogs Wilhelm Ludwig von Württemberg. Nach dem frühen Tod seines älteren Bruders Karl Magnus (1701–1712) wurde er Erbprinz. Sein Vater sorgte für eine gute Ausbildung und schickte ihn auf ausgedehnte Reisen nach Frankreich, Holland und England. 1724 wurde er zum Oberst der schwäbischen Kreistruppen ernannt und 1728 zum Generalwachtmeister. Während einer Reise seines Vaters 1729 nach Holland übernahm Friedrich dessen Vertretung. Friedrich hatte eine schwache Konstitution und starb an einer „heftigen Brustkrankheit“ – vermutlich Lungentuberkulose.

Ehe und Nachkommen 
Friedrich heiratete am 3. Juli 1727 Prinzessin Anna Charlotte Amalie von Nassau-Dietz-Oranien (* 13. Oktober 1710; † 17. September 1777), die Tochter des Prinzen Wilhelm Friso von Nassau-Dietz-Oranien. Aus der Ehe gingen folgende Kinder hervor:
 Karl Friedrich (* 22. November 1728; † 10. Juni 1811), Markgraf und später Großherzog von Baden
 Wilhelm Ludwig (* 14. Januar 1732; † 17. Dezember 1788)

Vorfahren

Siehe auch 
 Stammliste von Baden

Literatur 
 Johann Christian Sachs: Einleitung in die Geschichte der Marggravschaft und des marggrävlichen altfürstlichen Hauses Baden. Karlsruhe 1764–1770, Bd. 5, S. 160–172.

Weblinks 

 Johann Christian Sachs: Einleitung in die Geschichte der Marggravschaft und des marggrävlichen altfürstlichen Hauses Baden, Karlsruhe 1764–1770, Bd. 5 ()
 Die Abbildung deß höchst-rühmlichen, obschon sehr kurtzen Lebens, welches der weyland Durchleuchtigste Fürst und Herr, Herr Friderich, Marggraf und Erb-Printz zu Baden und Hachberg … durch einen höchst-seeligen Hintritt mit der ewigen Freude verwechselt hat : wie solche nach gehaltener Gedächtnis-Predig in denen gesamten Baden-Durlachischen Landen am 11. May des 1732. Jahrs vorgestellet worden auf der Homepage der Badischen Landesbibliothek

Einzelnachweise 

Familienmitglied des Hauses Baden (Linie Durlach)
Prinz (Baden)
Thronfolger
Badendurlach, Friedrich Von
Karl III. Wilhelm (Baden-Durlach)
Deutscher
Geboren 1703
Gestorben 1732
Mann